Калакмуль () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече, с административным центром в городе Шпухиль. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название муниципалитета заимствовано у древнего города цивилизации майя — Калакмуля, а его название можно перевести как город на холмах.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 24,3 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Эль-Пальмар находится на высоте 307 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата: на севере с Чампотоном и Хопельченом, на западе с Эскарсегой и Канделарией, на востоке он граничит с другим штатом Мексики — Кинтана-Роо, а на юге проходит государственная граница с Гватемалой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 1 января 1997 года, согласно указу Конгресса штата от 31 декабря 1996 года, отделив часть территории от муниципалитета Хопельчен.

По данным 2020 года в его состав входит 184 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 73,5 %;
 промышленность и строительство — 7,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 16,6 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,4 %;
 водоснабжение: 14,5 %;
 водоотведение: 84,4 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече